Lak (district), een district in de Vietnamese provincie Đắk Lắk
Lak (Hongarije), een plaats en gemeente
Laken (volk) of de Lak, een volk uit Dagestan
Lak (taal), een Nach-Dagestaanse taal
LAKtheater, een theater verbonden aan de Universiteit Leiden
een harsachtige vloeistof om substanties tegen inwerkingen van buitenaf te beschermen:
Lakverf, emailverf of jachtlak, een aan de lucht drogende verflaklaag die dient als bescherming
Lak (houtbewerking), een vloeistof om een houtoppervlak te verfraaien en/of te beschermen
Autolak
Lakwerk, een kenmerkende rode of zwarte laklaag
Vernis
Glazuur (aardewerk), een beschermlaag van gesmolten glas om aardewerk te beschermen, isoleren of versieren
Email (glazuur), een beschermlaag van gesmolten glas om te beschermen, isoleren of versieren
Nagellak, een cosmetisch product ter verfraaiing en versteviging of bescherming van nagels
Lak (kleding)
Zegellak, lak gebruikt om bijvoorbeeld een brief te verzegelen

Zie ook
Laotiaanse kip, de officiële munteenheid van Laos met ISO-code LAK